Die Bezeichnung Senat Kaisen steht für von Wilhelm Kaisen geführte Bremer Landesregierungen:

 Senat Kaisen I Bremer Landesregierung vom 1. August 1945 bis 28. November 1946
 Senat Kaisen II Bremer Landesregierung vom 28. November 1946 bis 22. Januar 1948
 Senat Kaisen III Bremer Landesregierung vom 22. Januar 1948 bis 29. November 1951
 Senat Kaisen IV Bremer Landesregierung vom 29. November 1951 bis 28. Dezember 1955
 Senat Kaisen V Bremer Landesregierung vom 28. Dezember 1955 bis 21. Dezember 1959
 Senat Kaisen VI Bremer Landesregierung vom 21. Dezember 1959 bis 26. November 1963
 Senat Kaisen VII Bremer Landesregierung vom 26. November 1963 bis 19. Juli 1965